Neels ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Neels (1909–2001), britische Schriftstellerin
 Grégoire Neels (* 1982), belgischer Fußballspieler
 Hermann Neels (1913–2002), deutscher Mineralologe und Geograf

Siehe auch:
 Victor-Neels-Brücke, Stahl-Hängebrücke im Nationalpark Eifel